François Galgani, né le  à Cherbourg (Manche), est un océanographe biologiste français.

Biographie 
Après une scolarité alternée entre l'Afrique (Tchad, Gabon, république de Djibouti, Côte d'Ivoire), la France (Marseille), l'Allemagne (Freiburg) et dans le Pacifique (Uturoa, Polynésie française), il a été diplômé de l'Université d'Aix-Marseille II (docteur ès sciences en océanologie) et de l'Université de Nantes (DU de biologie moléculaire).

Il a exercé diverses fonctions au sein de nombreux laboratoires français (CNRS, Collège de France, Ifremer) et étrangers (Tokyo University of Fisheries, Stanford University) dont celle de responsable de laboratoires (Ifremer de 1991 à 1997 et en 2015-2016).

Chercheur à l'Ifremer, spécialisé dans l'évaluation des effets des pollutions sur les organismes marins (écotoxicologie), François Galgani est l'auteur de nombreuses publications portant sur la nutrition des crustacés, sur les aspects moléculaires de l'écotoxicologie marine, sur la répartition des déchets sur les fonds marins des côtes européennes, sur l'impact des activités pétrolières et industrielles et sur les niveaux de contaminants dans les eaux méditerranéennes. François Galgani est responsable d'un groupe technique et scientifique en support à la DCSMM et coordonne le groupe d'expert sur la pollution plastique de la Commission Océanographique Internationale (GESAMP WG40). Il est également éditeur en chef d'une revue scientifique internationale (Marine Pollution Bulletin) et éditeur de spécialité (pollution marine) pour la revue Frontiers in Marine Sciences. Depuis août 2019, François Galgani est membre de la mission "Healthy oceans, seas, coastal and inland waters" de la Commission européenne (programme Horizon Europe). 

François Galgani participe à plusieurs documentaires, émissions radiodiffusées et journaux télévisés.

Publications 
 
 Publications scientifiques : https://annuaire.ifremer.fr/cv/16060/

Références

Liens externes 

Naissance à Cherbourg
Naissance en mai 1958
Océanographe français